Niemcy:
 Kammin – dzielnica gminy Behrenhoff w powiecie Vorpommern-Greifswald, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Kammin – dzielnica gminy Breege w powiecie Vorpommern-Rügen, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie

Zobacz też:
 Camin
 Cammin
 Kamin